Бирюко́во — топоним, название населённых пунктов:

Россия 
 Бирюково — деревня в Тейковском районе Ивановской области.

Украина 
 Бирюково — посёлок городского типа в Свердловском районе Луганской области.
 Бирюково — посёлок городского типа в Николаевском районе Одесской области.

См. также